Ираида Степановна Кривопускина (7 декабря 1925 года, Елань, Саратовская губерния, РСФСР — 13 сентября 2016 года, Орёл, Российская Федерация) — советский тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер РСФСР. Судья всесоюзной категории. Почётный гражданин города Орла (2010).

Биография 
Родилась в селе Елань Балашовского уезда Саратовской губернии (ныне — в составе Волгоградской области), была младшей из 17 детей. В 1928 году семья переехала в Грозный.  В 1940 году, окончив 7 классов школы, она поступила в кооперативный техникум. Участница Великой Отечественной войны. 

Спортивную карьеру начала в послевоенные годы, участвовала в эстафетах, пять раз выигрывала чемпионат РСФСР. Затем окончила Ленинградские высшие курсы тренеров при институте физкультуры имени Лесгафта, затем Московский институт физкультуры, после чего работала директором детской спортивной школы в Грозном.

В середине 1960-х годов, по приглашению руководства орловского «Спартака», переехала в Орёл вместе со своим девятилетним сыном, и стала работать тренером. Была тренером-преподавателем в ГОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва № 1». Также вела группу общефизической подготовки в спортивно-реабилитационном центре инвалидов. Работала заместителем директора по спортивно-массовой работе ДЮСШ № 4. Являлась членом правления Союза ветеранов спорта Орловщины.

В 2008 году была внесена в Книгу почёта Орла, а в 2010 году ей присвоено звание Почётного гражданина Орла.

В 2011 году она была советником мэра Орла по спорту.

Наиболее известными спортсменами среди воспитанников Кривопускиной являются:
 Валентина Тихомирова — чемпионка Европы 1966 года, участница двух Олимпиад (1968, 1972), 
 Татьяна Денисова — бронзовый призёр чемпионата СССР 1979 года.

Похоронена на Лужковском кладбище.

Награды и звания 
 Ветеран Великой Отечественной войны
 Заслуженный тренер РСФСР.
 Судья всесоюзной категории.
 Отличник физической культуры.
 Орден «Знак Почёта».
 Орден «Золотая звезда за верность России».
 Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»
 Медаль «Ветеран труда».
 Медаль «50 лет Победы в ВОВ».
 Медаль «65 лет Победы в ВОВ».
 Юбилейный знак «70 лет Орловской области» (2007).
 Почётная грамота Губернатора Орловской области (2015).

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Судьи СССР по лёгкой атлетике‎
Судьи всесоюзной категории
Почётные граждане Орла
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎
Похороненные на Лужковском кладбище (Орёл)